

Sigle 
 Message-oriented middleware
 Method, Opportunity, and Motive
 Minutes of meeting – verbale di riunione
 Mobilità di Marca – Azienda unica di trasporto pubblico della Provincia di Treviso
 Museo dell'Orso Marsicano

Cinema e televisione 
 Mom – film del 1991 diretto da Patrick Rand
 Mom – serie televisiva statunitense del 2013

Chimica 
 MOM – metossmetil etere, gruppo protettivo

Codici 
 MOM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Letfotar di Moudjeria (Mauritania)
 mom – codice ISO 639-3 della lingua mangue